Pieter Harting kan naar de volgende personen verwijzen:

Pieter Harting (bioloog) (1812 - 1885), Nederlands bioloog en fysisch geograaf;
Pieter Harting (filoloog) (1892 - 1970), Nederlands taalkundige.